Der Rajon Kowel (ukrainisch /; russisch /) ist ein Rajon in der Oblast Wolyn in der West-Ukraine. Zentrum des Rajons ist die Stadt Kowel, diese liegt im Westen des Rajons.

Geographie 
Der Rajon liegt im Nordwesten der Oblast Wolyn und grenzt im Norden an Belarus (Woblasz Brest mit Rajon Malaryta, Rajon Brest, Rajon Kobryn und Rajon Drahitschyn), im Osten an den Rajon Kamin-Kaschyrskyj, im Südosten an den Rajon Luzk, im Südwesten an den Rajon Wolodymyr sowie im Westen an Polen (Woiwodschaft Lublin). Der Rajon vom Fluss Turija durchflossen, der Nordosten ist stark bewaldet, die Rajonshauptstadt Kowel befindet sich im Westen des Rajons.

Geschichte 
Der Rajon entstand am 17. Januar 1940 nach der Besetzung Ostpolens durch die Sowjetunion, kam dann nach dem Beginn des Deutsch-Sowjetischen Krieges im Juni 1941 ins Reichskommissariat Ukraine in den Generalbezirk Brest-Litowsk/Wolhynien-Podolien, Kreisgebiet Kowel und nach der Rückeroberung 1944 wieder zur Sowjetunion in die Ukrainische SSR. Er bestand dann in kleinerer Form bis 1959, als ihm der Rajon Holoby sowie Teile des Rajon Lukiw zugeschlagen wurden, am 30. Dezember 1962 wurde der Rajon dann noch um den Rajon Turijsk sowie Teile des Rajon Manewytschi vergrößert. Die Rajone Turijsk und Manewytschi wurden aber am 4. Januar 1965 wieder eigenständig, 1991 wurde der Rajon dann ein Teil der heutigen Ukraine.

Am 17. Juli 2020 kam es im Zuge einer großen Rajonsreform zur Auflösung des alten Rajons und einer Neugründung unter Vergrößerung des Rajonsgebietes um die Rajone Ljuboml, Ratne, Stara Wyschiwka, Turijsk und Schazk sowie der bis dahin unter Oblastverwaltung stehenden Stadt Kowel.

Administrative Gliederung 
Auf kommunaler Ebene ist der Rajon in 23 Hromadas (2 Stadtgemeinden, 9 Siedlungsgemeinden und 12 Landgemeinden) unterteilt, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet sind.

Zum Verwaltungsgebiet gehören:
 2 Städte
 9 Siedlungen städtischen Typs
 310 Dörfer

Die Hromadas sind im einzelnen:

 Stadtgemeinde Kowel
 Stadtgemeinde Ljuboml
 Siedlungsgemeinde Holoby
 Siedlungsgemeinde Ljublynez
 Siedlungsgemeinde Lukiw
 Siedlungsgemeinde Holowne
 Siedlungsgemeinde Ratne
 Siedlungsgemeinde Sabolottja
 Siedlungsgemeinde Schazk
 Siedlungsgemeinde Stara Wyschiwka
 Siedlungsgemeinde Turijsk
 Landgemeinde Dubetschne
 Landgemeinde Dubowe
 Landgemeinde Kolodjaschne
 Landgemeinde Poworsk
 Landgemeinde Riwne
 Landgemeinde Sabrody
 Landgemeinde Samary
 Landgemeinde Serechowytschi
 Landgemeinde Smidyn
 Landgemeinde Welymtsche
 Landgemeinde Welyzk
 Landgemeinde Wyschniw

Bis Juli 2020 waren es 2 Siedlungsgemeinden, 8 Landratsgemeinden und 3 Landgemeinden, denen jeweils einzelne Ortschaften untergeordnet waren.

Zum Verwaltungsgebiet gehörten:
 2 Siedlungen städtischen Typs
 91 Dörfer

Siedlung städtischen Typs

Dörfer

Siehe auch 
 Liste der Rajone der Ukraine

Weblinks

Quellen 

Kowel